Aleksandr Vladimirovitch Torianik - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Kharkiv en République socialiste soviétique d'Ukraine) est un joueur professionnel de hockey sur glace ukraino-russe.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HK Belgorod, il est sélectionné en première ronde, en neuvième position par le Torpedo Nijni Novgorod au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2010.

Carrière internationale 
Aleksandr Torianik représente l'Ukraine au niveau international.

Torianik n'a pas représenté l'Ukraine depuis 2014. Entre cette période et janvier 2017, il renonce à son passeport ukrainien et adopte la nationalité sportive russe.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2008-2009|| HK Belgorod || Vyschaïa Liga || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
| 2008-2009 || HK Belgorod 2 || Pervaïa Liga || || || || || || || || || ||
|-
| 2009-2010|| HK Belgorod || Pervaïa Liga || || 21|| 17|| 38|| || || || || ||
|-
| 2010-2011|| Tchaïka || MHL || 25|| 12|| 11|| 23|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| HK Sarov || VHL || 43|| 11|| 6|| 17|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Tchaïka || MHL || 5|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || HK Berkout Kiev || PHL || 32|| 16|| 20|| 36|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HK Sarov || VHL || 8|| 2|| 2|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Donbass Donetsk || KHL || 33|| 4|| 0|| 4|| 13|| 12|| 1|| 1|| 2|| 27
|-
| 2014-2015 || HK Sarov || VHL || 34|| 7|| 10|| 17|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Saryarka Karaganda || VHL || 14|| 3|| 3|| 6|| 49|| 11|| 2|| 0|| 2|| 9
|-
| 2015-2016 || Dizel Penza || VHL || 30|| 4|| 5|| 9|| 21|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Torpedo Oust-Kamenogorsk || VHL || 17|| 6|| 2|| 8|| 12|| 6|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2016-2017 || Ioujny Oural Orsk || VHL || 17|| 4|| 1|| 5|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Ariada Voljsk || VHL || 12|| 2|| 2|| 4|| 27|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Molot Prikamie Perm || VHL || 21|| 6|| 5|| 11|| 15|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Torpedo Oust-Kamenogorsk || VHL || 23|| 5|| 2|| 7|| 28|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0

Au niveau international 

|-
| 2012 || align=left| || align=left|Championnat du monde D1A || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || align=left| place (relégué en D1B)
|-
| 2013 || align=left| Ukraine || align=left|Qualification olympique || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 || align=left|Non qualifié
|-
| 2013 || align=left| Ukraine || align=left|Championnat du monde D1B || 5 || 3 || 4 || 7 || 4 || align=left| place (promu en D1A)
|-
| 2014 || align=left| Ukraine || align=left|Championnat du monde D1A || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 || align=left| place

Références 

Naissance en janvier 1990
Naissance à Kharkiv
Naissance en RSS d'Ukraine
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur international ukrainien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HK Belgorod
Joueur du Donbass Donetsk
Joueur du HK Sarov
Joueur du Dizel Penza
Joueur du Torpedo Oust-Kamenogorsk
Joueur du Ioujny Oural Orsk
Joueur du Molot Prikamie Perm
Joueur du Ariada Voljsk
Joueur du Saryarka Karaganda
Attaquant de hockey sur glace